L'édition 2021 du tournoi de tennis de Corée se déroule du 20 au  sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 125. Il s'agit de la .

Zhu Lin remporte le tournoi en simple. En finale, elle bat Kristina Mladenovic, décrochant à cette occasion son premier titre dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Choi Ji-hee et Han Na-lae.

Faits marquants 
En raison de l'annulation de l'ensemble de la tournée asiatique, les organisateurs du tournoi de Séoul ont dû déplacer leur épreuve, habituellement organisée à la fin du mois de septembre, au mois de décembre. La saison des tournois WTA étant terminée à cette époque de l'année, le tournoi est rétrogradé dans la catégorie WTA 125.

On note le forfait de la Chinoise Zhang Shuai. Seules cinq joueuses classées dans le top 200 mondial participent à ce tournoi.

En raison d'un nombre insuffisant d'inscriptions, le tournoi de qualifications n'a pas été organisé. Il s'agit d'une situation inédite pour un tournoi WTA en 2021.

Lauréates 
La Chinoise Zhu Lin remporte son premier titre en simple en catégorie WTA 125 en dominant en finale la Française Kristina Mladenovic.

La paire coréenne Choi Ji-hee / Han Na-lae remporte le double.

Primes et points 

 
NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte qu'un point WTA.
Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Tournoi de tennis de Corée
 Saison 2021 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2021
Corée
Sport en Corée du Sud en 2021
Tennis en décembre 2021